Protein Data Bank
 para-dichlorobenzen
 dibenzoesan forbolu